Ге́рбовый сбор нало́га на зе́млю () — в Великобритании налог, взимаемый при приобретении недвижимости и земли, а также при покупке акций, бондов и других инвестиционных инструментов. Принадлежит к разряду пошлин и взимается путём обязательного в определенных случаях употребления изготовленной государством клейменой бумаги, оплачиваемой гораздо выше действительной её стоимости, или же накладывания на простую бумагу специальной марки, покупаемой у государства.

Ставка налога зависит от стоимости недвижимости или земли. Если до 4 декабря 2014 гербовый сбор рассчитывался по нескольким стандартным ставкам, то после появилась прогрессивная шкала налогообложения.

Ставка налога на жильё в евро:

См. также 
 Гербовая марка
 Налогообложение в Великобритании
 Акт о гербовом сборе

Примечания

Ссылки 
 Руководство по налогам для частных лиц (англ.)
 Официальный сайт Британского налогового управления (англ.) 
 Портал по Британскому налоговому праву (англ.)
 Большой юридический словарь Яндекса
 

Налогообложение в Великобритании